Параболические уравнения — класс дифференциальных уравнений в частных производных. Один из видов уравнений, описывающих нестационарные процессы.

Определение 
Рассмотрим общий вид скалярного дифференциального уравнения в частных производных второго порядка относительно функции :
 
При этом уравнение записано в симметричном виде, то есть: . Тогда эквивалентное уравнение в виде квадратичной формы:
 ,
где . 
Матрица  называется матрицей главных коэффициентов. 
Если сигнатура полученной формы равна , то есть матрица  имеет одно собственное значение равное нулю и  собственных значений имеют одинаковый знак, то уравнение относят к параболическому типу. 
Другое, эквивалентное определение: уравнение называется параболическим, если оно представимо в виде:
 ,
где:  — эллиптический оператор, .

Решение параболических уравнений 
Для нахождения единственного решения уравнение рассматривается в совокупности с начальными и краевыми условиями. Поскольку по времени уравнение имеет первый порядок, то начальное условие накладывается одно: на искомую функцию.
 Для нахождения решений параболических уравнений, в том числе и абстрактных параболических уравнений, могут применяться методы теории полугрупп операторов.
 Для аналитического решения параболических уравнений в бесконечной области (задача Коши для параболического уравнения) используют специальную интегральную формулу.
 Для аналитического решения параболических уравнений в конечной области может применяться метод разделения переменных Фурье.
 Для численного решения параболических уравнений используют метод конечных элементов, метод конечных разностей, метод конечных объёмов, а также их комбинации и другие численные методы, подходящие под решаемую задачу.

Принцип максимума 
Для параболического уравнения вида:
 
Решение  принимает своё максимальное значение либо при , либо на границе области .

Примеры параболических уравнений 
 Уравнения описывающие процессы конвекции и диффузии, в том числе уравнение диффузии и его частный случай — уравнение теплопроводности.
 Система уравнений Навье-Стокса, описывающее движение жидкости и газов является системой параболических уравнений с дивергентными ограничениями.
 Для некоторых типов сред из уравнений Максвелла можно получить параболические уравнения относительно векторов  или .

См. также 
 Эллиптические уравнения
 Гиперболическое уравнение
 Автоволны

Примечания 

Дифференциальные уравнения в частных производных